Maurice Chambelland
 Guy Chambelland